Locus (lloc en llatí) pot fer referència a:

En ciències
 Locus, en biologia, una posició fixa en un cromosoma.
 Lloc geomètric, en matemàtica, conjunt de punts que satisfan certes propietats.
 Locus de control, un terme de psicologia.
 Locus typicus, la localització geològica (o localització típica, llatí: locus typicus) refereix al lloc d'on prové una mostra de roca, fòssil o mineral en rebre la seva primera descripció científica. Per extensió, s'aplica també a espècies botàniques.
 Locus coeruleus, una regió anatòmica.

Cultura
 Locus Magazine, una revista dedicada a la literatura de ciència-ficció:
 Premi Locus, un premi a la millor novel·la de ciència-ficció de l'any, atorgat per la revista homònima.
 Enquesta Locus, organitzada de forma regular per la revista homònima.
 Locus amoenus, un terme literari.
 Locus Amenus, cantant de rap madrileny, membre del duo Kie.